Die Ligue 1 2010/11 war die 73. Spielzeit der höchsten französischen Fußballliga. Die Saison begann am 7. August 2010 und endete am 29. Mai 2011. Titelverteidiger war Olympique Marseille.

Aufsteiger waren AC Arles-Avignon, SM Caen und Stade Brest.

Teams

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Meistermannschaft OSC Lille

Torschützenliste

Auszeichnungen 
Mit der Étoile d’Or als saisonbeste Spieler zeichnete France Football bei den Feldspielern Eden Hazard von Meister OSC Lille und bei den Torhütern Hugo Lloris (Olympique Lyon) aus.

Siehe auch 
 Ligue 2 2010/11
 Coupe de France 2010/11
 Division 1 Féminine 2010/11

Weblinks

Quellen und Anmerkungen 

2010/11
Fußballsaison 2010/11